Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2010 odbyły się 22 i 23 stycznia 2010 w austriackim Igls. Była to 16. edycja mistrzostw. W zawodach wzięło udział 32 zawodników. Rozegrano przejazd mężczyzn i kobiet.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni 

2010 w skeletonie
Zawody sportowe w Innsbrucku
Mistrzostwa Europy w skeletonie
2010 w Austrii